Akiko (film),  Nederlandse korte film uit 2008
 Akiko (prinses), lid van de Japanse keizerlijke familie
 Akiko (voornaam), Japanse voornaam